Janez Oblak je osebno ime več znanih Slovencev:

 Janez Oblak (1780 - 1858), pravnik
 Janez Oblak (1886 - 1977), duhovnik in prevajalec
 Janez Oblak, duhovnik